Milot se poate referi la:

Milot, Albania, un oraș în Albania
Milot, Haiti, o comună în Haiti